Список родов, внесённых в Бархатную книгу



А 

 Адашевы (XXXXIV, 289)
 Аксаковы (см. Оксаковы)
 Алабышевы, князья
 Алёнкины, князья (XI, 61)
 Алабышевы (XI, 60)
 Аминовы
 Андомские, князья (XXXI, 245)
 Астафьевы (см. Остафьевы)

Б 
 Барановы, дворяне и графы.
 Барашевы-Звенигородские, князья (XII, 105)
 Барбашины, князья (VIII, 36)
 Басмановы-Плещеевы (XVI, 155)
 Бахтеяровы-Ростовские, князья (IX, 43)
 Бахтины, дворяне 
 Беззубцевы 
 Белёвские, князья (XII, 96)
 Белеутовы (XXVIII, 231)
 Белкины (XXXX, 279)
 Белозерские (XXXI, 243)
 Белосельские-Белозерские (XXXI, 244)
 Белые-Оболенские, князья
 Бельские (Рюриковичи) и Бельские (Гедиминовичи), князья  (IV, 22; XI, 78)
 Березины, дворяне (XXXVI, 270)
 Березуйские, князья (XXXIV, 261)
 Бирдюкины-Зайцовы (XXVII, 226)
 Боборыкины (Бабарыкины) (XXVI, 222)
 Бобрищевы-Пушкины (XVII, 166)
 Боброковы (XXV, 210)
 Бокеевы, дворяне
 Боровские, князья (II, 1)
 Бороздины (XXIX, 232)
 Борятинские, князья  (XII, 112)
 Бритые-Ростовские, князья (IX, 54)
 Буйносовы-Ростовские, князья  (IX, 46)
 Булгаковы, князья (IV, 13)
 Бутурлины, графы и дворяне (XVII, 172)
 Бычковы-Ростовские, князья  (IX, 54)

В 
 Вадбольские, князья (XXXI, 246)
 Векентьевы (XXVII, 228)
 Векошкины, князья (XI, 82)
 Великие, Гагины (Великогагины), князья
 Вельяминовы, Вельяминовы-Зерновы, Вельяминовы-Токмаковы (XIV, 140; XIX, 180, 182—183)
 Верейские, князья (II, 4)
 Внуковы, дворяне (XXX, 242)
 Вороновы, дворяне.
Волковы, дворяне
 Волоцкие, князья (II, 6)
 Волынские, дворяне
 Воронцовы, светлейшие князья, графы, дворяне (XIX, 180)
 Воронцовы-Вельяминовы
 Вороные-Волынские, дворяне (XXV, 211)
 Воротынские, князья (XII, 97)
 Всеволожи и Заболоцкие (XXI, 191)
 Всеволожские, дворяне (ч.II 299, 411)
 Вяземские, князья  (X, 55)
 Вельчевские (XX, 55)

Г 
 Гагарины, князья (XXIII, 200)
 Гагины (XI, 65)
 Галицкие, князья (II, 2; XXXVI, 269)
 Гвоздевы-Ростовские, князья (IX, 42)
 Глазатые-Шуйские, князья (VIII, 35)
 Глебовы, Глебовы-Стрешневы, Шаховские-Глебовы-Стрешневы (XXXII, 252)
 Глинские (XIII, 135)
 Глонти, дворяне
 Годуновы, цари и дворяне (XIV, 136, 139)
 Голенины-Ростовские (IX, 39)
 Голенищевы-Кутузовы, светлейшие князья, графы и дворяне (XVIII, 179)
 Голибесовские, князья (XXIII, 199)
 Голицыны, князья (IV, 14)
 Головины, графы и дворяне (XXXXI, 285)
 Голубые-Ростовские, князья (IX, 53)
 Голыгины, князья (XI, 93)
 Горбатые-Шуйские, князья (VIII, 37)
 Горенские-Оболенские, князья (XII, 125)
 Городецкие, князья
 Горчаковы, князья (XII, 102)
 Губастые, дворяне
 Гундоровы, князья (XXIII, 206)

Д 
 Даниловы (XXX, 240)
 Дашковы, князья (X, 58)
 Деевы, князья  (XI, 80)
 Дмитриевы, дворяне, Дмитриевы-Мамоновы, дворяне и графы  (XXX, 241)
 Добрынские (XXVII, 225)
 Долгоруковы, князья  (XII, 132)
 Дорогобужские, князья (VII, 30)
 Дудины (XX, 185)
 Дуловы, князья  (XI, 95)

Е 
 Елецкие (XXXVII, 274)
 Елизаровы (XXVII, 227)
 Еропкины (XXXV, 268)

Ж 
 Жеребцовы (XVI, 152)
 Жижемские (X, 56)
 Жировые-Засекины (XI, 75)
 Житовы (XXIX, 236)
 Жостовы (XV, 149)
 Жулебины (XVII, 171)

З 
 Заболоцкие, дворяне
 Замятнины, дворяне
 Заозерские, князья   (XI, 69)
 Засекины, князья (XI, 73)
 Звенигородские, князья  (XII, 103, 106)
 Звенцовы-Звенигородские, князья  (XII, 108)
 Зерновы
 Злобины, дворяне
 Золотые-Оболенские, князья (XII, 127)
 Зубатые, князья (XI, 81)

И 
 Ивины (XXXVI, 272)
 Игнатьевы, графы и дворяне (XVI, 151)
 Ильины, дворяне
 Ижеславские (IV, 18)
 Исленьевы (XIX, 183)

К 
 Каменские (XVII, 177)
 Карачевские (XII, 99)
 Карголомские, князья (XXXI, 250)
 Карповы-Долматовы (XXXIV, 263)
 Касаткины-Ростовские, князья (IX, 51)
 Катыревы-Ростовские, князья (IX, 45)
 Кашинские, князья
 Кашинцовы (XXIX, 235)
 Кашины-Оболенские, князья (XII, 131)
 Квашнины, Квашнины-Самарины (XX, 184, 189)
 Кемские (XXXI, 248)
 Киевские, князья
 Кирдяпины (VIII, 32)
 Кисловские, дворяне
 Клубковы-Масальские, князья
 Кобылины (XXVI, 212)
 Ковровы, князья
 Козельские, князья
 Козловские (XXXIV, 264)
 Кокоревы (XXVI, 215)
 Кокошкины
 Колединские (XXIX, 233)
 Кологривовы (XVII, 164)
 Колтовские (XXXII, 253)
 Кольцовы-Масальские, князья
 Колычевы (XXVI, 217)
 Конинские (XII, 114)
 Коновницыны (XXVI, 214)
 Копыльские, князья
 Корецкие, князья (IV, 17)
 Коркодиновы, князья (X, 57)
 Кошелевы (XVII,168)
 Кошкины (XXVI, 223)
 Кривоборские, князья (XXIII, 195)
 Кропоткины, князья (X, 59)
 Кубенские, князья (XI, 69)
 Куракины, князья (IV, 15)
 Курбские, князья (XI, 66)
 Курицыны (XVII, 176)
 Курлятевы-Оболенские, князья (XII, 116)
 Курчевы (XVII, 161)
 Кутузовы (XVIII, 178)

Л 
 Лаптевы (XXXII, 256)
 Ласкоревы (XXXXII, 287)
 Ласткины (IX, 50)
 Лачиновы (II, 336)
 Лебедевы (XXXX, 281)
 Лобановы-Ростовские (IX, 52)
 Лодыгины (XXVI, 213-214)
 Лопухины (XXXII, 257)
 Лошаковы-Колычевы (XXVI, 219)
 Луговские (XI, 83)
 Лупандины (,XXXII 258)
 Лыковы (XII, 130)
 Львовы (XI, 84)
 Льяловские (XXIII, 196)
 Ляпуновы (XXXVI, 273)
 Лалетины (XXXII, 224
 Левицкие

М 
 Мамоновы (XXX, 238-239)
 Мезецкие (XII, 111, 113)
 Мешковы-Плещеевы (XVI, 158)
 Мещерские (XXXVIII, 275)
 Микулинские (VII, 28)
 Михайловы, дворяне.
 Можайские (II, 3)
 Моложские (XI, 89)
 Морозовы (XV, 142)
 Морткины (XI, 77)
 Мосальские (XII, 100)
 Москотиньевы (XVI, 153)
 Мстиславские (IV, 18, 23)
 Муромские (VI, 25)
 Мусины-Пушкины (XVII, 163)
 Мятлевы (XVII, 174)

Н 
 Нагие (XII, 120)
 Небогатые (XXIII, 201)
 Невежины (XX, 186)
 Немятые-Колычевы (XXVI, 220)
 Неплюевы (XXVI, 221)
 Неучкины (XXIII, 198)
 Новосильцовы (XXXIX, 276)
 Ногтевы (VIII, 38; XII, 117)
 Ноздреватые (XII, 109)

О 
 Обедовы (XXXII, 259)
 Оболенские (XII, 115)
 Образцовы (XXVI, 216)
 Овцыны (II; 319)
 Овчинины (XII, 121)
 Одоевские (XII, 98)
 Оксаковы (XIX, 181)
 Осинины (XXXVI, 271)
 Осиповские (XXIII, 197)
 Остафьевы (XXXII, 254)
 Отяевы (XXXX, 280)
 Охлябинины (XI, 86)
 Охотины-Плещеевы (XVI, 156)
 Очины-Плещеевы (XVI, 157)

П 
 Палецкие (XXIII, 208)
 Пенинские (XII, 124)
 Пеньковы (XI, 67)
 Пешковы (XIV, 138)
 Пильемовы (XIV, 137)
 Пинские (IV, 21)
 Плещеевы (XVI, 150, 152, 158)
 Поводовы (XVII, 165)
 Пожарские (XXIII, 194)
 Полевы (XXXV, 267)
 Полоцкие (IV, 10, 24)
 Приимковы (IX, 41)
 Прозоровские (XI, 90)
 Пронские (VI, 26)
 Пужбольские (IX, 49)
 Пусторослевы (XXIX, 234)
 Пушкины (XVII, 160)
 Пыжовы (XXXX, 282)
 Пятые (XVI, 154)

Р 
 Репнины (XII, 123)
 Ржевские (XXXIV, 265)
 Рожновы (XVII, 162)
 Розладины (XX, 188)
 Ромодановские (XXIII, 202)
 Русалкины (XV, 149)
 Рюмины (XII, 104)
 Ряполовские (XXIII, 203)

С 
 Сабуровы (XIV, 136)
 Салтыковы (XV, 143)
 Самарины (XX, 187)
 Сандыревские (XI, 72)
 Свибловы (XVII, 159)
 Сердюковы(XVII,43)
 Серебряные (XII, 128)
 Симские (XXVII, 229)
 Сисеевы (XI, 63)
 Ситцкие (XI, 88)
 Скопины (VIII, 33)
 Скрябины(XXXIV,262)
 Слизнёвы (XVII, 173-174)
 Слуцкие (IV, 21)
 Сонцовы (XI, 74)
 Спашские (XII, 114)
 Спячие (XII, 106)
 Старковы (XXXIII, 260)
 Стародубские (XXIII, 193)
 Стригины (XII, 118)
 Сугорские (XXXI, 249)
 Судцкие (XI, 91)

Т 
 Татевы (XXIII, 205)
 Татищевы (XXII, 192)
 Телепни (XII, 121)
 Телятевские (VII, 29)
 Тёмкины (IX, 48)
 Тёмно-синие (XI, 71)
 Теряевы (XXXII, 255)
 Товарковы (XVII, 168)
 Токмаковы (XII, 109; XIV, 141)
 Толбузины (XXXIV, 266)
 Торуские (XII, 110)
 Травины (XXXIV, 262)
 Траханиотовы (XXXXIII, 288)
 Третьяковы (XXXXI, 286)
 Троекуровы (XI, 62)
 Тростенские (XII, 134)
 Трубецкие (IV, 19)
 Тулуповы (XXIII, 207)
 Туренины (XII, 122)
 Тучковы (XV, 144)
 Тушины (XX, 190)
 Тюфякины (XII, 126)

У 
 Углицкие (II, 5)
 Ухорские (XI, 85)
 Ухтомские (XXXI, 251)
 Ушатые (XI, 94)

Ф 
 Филимоновы (XV, 146)
 Фоминские (XXXIV, 261)
 Фомины (XX, 189)

Х 
 Хворостинины (XI, 87)
 Хвостовы (XXXX, 277-278)
 Хилковы (XXIII, 204)
 Хлызневы-Колычевы (XXVI, 218)
 Хобаровы (XXVII, 230)
 Хованские (IV, 12)
 Ховрины (XXXXI, 284)
 Холмские (VII, 27)
 Хотетовские (XII, 101)
 Хохолковы (IX, 44-45)

Ч 
 Чеботовы (XVII, 169)
 Чеглоковы (XV, 147)
 Челяднины (XVII, 175)
 Чернятинские (VII, 31)
 Черторыжские (IV, 20)
 Чулковы (XVII, 170)

Ш 
 Шамины (XI, 92)
 Шастуновы (XI, 64)
 Шафериковы-Пушкины (XVII, 167)
 Шафровы (XXXX, 283)
 Шаховские (XI, 76)
 Шеины (XV, 145)
 Шеншины(XVI,87)
 Шелешпанские (XXXI, 247)
 Шереметевы (XXVI, 224)
 Шестовы (XV, 148)
 Шехонские (XI, 79)
 Шистовы (XII, 107)
 Шишковы (XXIX, 237)
 Шуйские (VIII, 34)
 Шуморовские (XI, 92)

Щ 
 Щенятевы (IV, 16)
 Щепины-Ростовские (IX, 40)
 Щепины-Оболенские (XII, 129)
 Щербатые (XII, 133)
 Щетинины (XI, 70)

Ю 
 Юхотские (XI, 68)
 Ющетовы (XII, 53)

Я 
 Яновы (IX, 47)
 Ярославовы (XII, 119)
 Языковы

Примечания 

Списки дворянских родов России
Списки по генеалогической тематике